Der Mercedes Cup 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juli 2009 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die Catella Swedish Open gespielt, die genau wie der Mercedes Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Sieger wurde der ungesetzte Jérémy Chardy, der damit sein erstes Turnier der Karriere gewinnen konnte. Im Finale setzte er sich gegen den Setzlistenvierten Victor Hănescu in drei Sätzen mit 1:6, 6:3 und 6:4 durch. Im Doppel waren Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam an. Während Kohlschreiber gar nicht teilnahm, schied Kas mit seinem Partner bereits in der ersten Runde aus. Die diesjährigen Sieger waren František Čermák und Michal Mertiňák, die das rumänische Doppel Victor Hănescu und Horia Tecău mit 7:5, 6:4 besiegten. Für Čermák war es bereits der zweite Doppel-Titel in Stuttgart, nachdem er 2007 zusammen mit Leoš Friedl gewinnen konnte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Stuttgart